Хаг (, ):

 Хаг (Нижняя Австрия) — город в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия.
 Хаг (Верхняя Франкония) — коммуна в Германии, в земле Бавария, район Байройт.
 Хаг-ин-Обербайерн — коммуна в Германии, в земле Бавария, район Мюльдорф-на-Инне.

Персоналии 
 Хаг, Карл (1820—1915) — немецкий живописец.
 Хаг, Стив (род. 1952) — американский гимнаст.
 Хаг, Тео (1901—1956) — немецкий хоккеист на траве, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1928 года.

См. также 
 Хог
 Хааг
 Хаага
 Хуг